Пюни́к () — армянский топоним. В переводе на русский язык название означает «Феникс» (мифическая птица).

 «Пюник» — армянский футбольный клуб из Еревана.
 «Пюник-2» — армянский футбольный клуба из Еревана (с сезона-2021/22 играет под названием «Пюник Академия»).
 «Пюник-3» — армянский футбольный клуба из Еревана.
 «Пюник» — название армянского футбольного клуба «Киликия» из Еревана в 1995—1999 годах (выступал под вывеской «Пюника»).
  — футбольный стадион в Ереване.
  — футбольный тренировочная центр в Ереване.
  — село в Армении, в области Котайк.